Okręty US Navy o nazwie USS  "Chase":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1921-30.
 Drugi  był niszczycielem eskortowym typu Buckley. W służbie w latach 1943-46.

Chase